Strele steht für:

 Strele (Adelsgeschlecht), ein Reichsministerialiengeschlecht aus der Burggrafschaft Strehla an der Elbe
 Strele (Software), ein Computerprogramm für die Berechnung der Leistungsfähigkeit von Eisenbahninfrastruktur

Strele ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Strele († 1349/50), Herr von Storkow, Beeskow und auf Vetschau in der damaligen Niederlausitz
 Martin Strele (* 1973), österreichischer Theater-, Film- und Fernsehschauspieler
 Richard Strele von Bärwangen (1849–1919), österreichischer Bibliothekar und Schriftsteller

Siehe auch:
 Strehle